Fedotov () je ruské příjmení:

 Alexandr Vasiljevič Fedotov (1932–1984) – sovětský testovací pilot
 Anatolij Vladimirovič Fedotov (* 1966) – lední hokejista
 Georgij Petrovič Fedotov (1886–1951) – ruský historik a filosof
 Jurij Viktorovič Fedotov (* 1947) – diplomat
 Michail Alexandrovič Fedotov (* 1949) – ruský právník a novinář, ministr
 Pavel Andrejevič Fedotov (1815–1852) – ruský malíř
 Sergej Pavlovič Fedotov (* 1961) – ruský divadelní režisér 
 Vladimir Grigorjevič Fedotov (1943–2009) – ruský fotbalista

Ruská příjmení